Prévôt désigne :

Titre et fonction

France sous l'Ancien régime 
 Prévôt, agent de l’administration domaniale ;
 Prévôt de Paris, office chargé de diverses responsabilités à Paris ;
 Prévôt de Québec, premier degré de la justice royale mise en place en Nouvelle-France à partir de 1663 ;
 Prévôt des marchands de Paris, chef de la municipalité parisienne ;
 Prévôt des marchands de Lyon, chef de la municipalité de Lyon ;

Acceptions modernes au sein des forces de l'ordre 
 Prévôt, responsabilité au sein des forces de l'ordre française ;
 Grand Prévôt des Forces canadiennes, chef de la police militaire du Canada.

Autres acceptions administratives 
 Prévôt, échelon inférieur dans la hiérarchie féodale des pays germaniques ;
 Prévôt, responsable administratif d'un village rural en Pologne ;

Religion 
 Prévôt, titre religieux catholique ;

Sport 
 Prévôt d'armes, assistant du maître d'armes en escrime.
 Prévot de natation, semi-expert de natation non synchronisé.

Voir aussi